Cinq navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Carysfort :
 le , une frégate de sixième rang portant 28 canons lancée en 1766 et revendue en 1813 ;
 le , une frégate de sixième rang portant 26 canons lancée en 1836 et revendue en 1861 ;
 le , une corvette de classe Comus lancée en 1878 et revendue en 1899 ;
 le , un croiseur léger de  lancé en 1914 et démoli en 1931 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1944 et revendu en 1970.

Carysfort